De Oberliga Süd werd in 1945 opgericht, de Oberliga was de opvolger van de Gauliga. Het was tussen 1945 en 1963 een van de vijf hoogste voetbalklassen in Duitsland.

De bestgeklasseerde teams speelden de eindronde om de landstitel. Vanaf 1963 verving de Bundesliga de Oberliga's in één competitie. De clubs die zich niet kwalificeerden voor de Bundesliga werden in de Regionalliga ondergebracht.

Statistieken eerste klasse 
 /18 = aantal seizoenen in 1ste (1945-1963)

Externe links 
 http://www.dfb.de